Чемпионат Суринама по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам.

Первый чемпионат состоялся в 1952 году, победителем стал Луис Сен А Кав.

Призёры

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB
 Список призёров

Примечания 

Суринам
Спорт в Суринаме